Dayah Blang (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië
Dayah Blang (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië